Гиянку́р (, / ɡijɛ̃kuʁ /) — коммуна в регионе Пикардия во Франции. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Гиньикур. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02364.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 225 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 137 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 114 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 83,2 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 114 активных жителей работали 106 человек (57 мужчин и 49 женщин), безработных было 8 (6 мужчин и 2 женщины). Среди 23 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Гиянкур

Коммуны департамента Эна